Földrajz
  Amerikai Egyesült Államok
 Cliff, önkormányzat nélküli település Kentuckyban
 Cliff, falu Missouriben
 Cliff, település Nebraskában
 Cliff, tó Dallasban
 Cliff, önkormányzat nélküli település Új-Mexikóban
 Cliff-hegy, hegy New Yorkban
 Cliff-sziget, sziget Maine államban

  Skócia
 Cliff, település Skóciában

 Épületek
 The Cliff, a Manchester United edzőpályája 1938 és 2000 között
 The Cliffs, történelmi épület Philadelphiában

Zene
 The Cliff, Pelican-középlemez
 Cliff, Cliff Richard-album